Руска втора дивизия е третият ешелон в руския футбол. Тя е разделена на 5 регионални зони. До 1998 носи името Втора Лига.

Победителят във всяка зона се класира за 1 дивизия и участва в купата на Професионалната Футболна Лига. Носителят на тази купа се счита за шампион във Втора Дивизия. Отборите, които заемат последното място във всяка зона изпадат в ЛФЛ и губят професионалния си статут.

История 
В началото на съществуването си 2 дивизия е разделена на 6 зони. През 1993 са увеличени на 7, а година по-късно отборите са разделени спрямо географското си положение в 4 зони – Запад, Център, Сибир и Далечен изток. Последните 2 са обединени през 1995 година и Втора лига е вече с 3 зони. През 1998 състезанието започва да се организира от ПФЛ, а зоните са 6 – Запад, Център, Урал, Поволжие, Юг и Изток. През сезон 2003 зоните Урал и Поволжие са обединени и е въведен турнирът за купата на ПФЛ. През октомври 2011 футболистът на ФК МИТОС от зона Юг Михаил Осинов вкарва най-бързият гол в историята на футбола.

Участници 
През 2012/13 във всички зони участват 73 отбора.

Победители

Източници 
 Сайт за ФНЛ и Втора лига.

Турнири по футбол в Русия
Футбол в Русия